Bananal (portugiesisch für Bananenplantage) steht für:

 Bananal (Ledesma), Ort in Argentinien
 Bananal (São Paulo), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Ilha do Bananal, die im brasilianischen Bundesstaat Tocatins gelegene zweitgrößte Flussinsel der Welt